Cottonpatch Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cottonpatch Hill (Delaware)	
 Cottonpatch Hill (Caldwell County, Kentucky)	
 Cottonpatch Hill (Crittenden County, Kentucky)